Snottertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Snottren är ett dialektalt ord för hjortron.


Sverige

Ångermanland 
Snottertjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,

Västerbotten 
Snottertjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Snottertjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Snottertjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713025-169856), sjö i Vindelns kommun, 
Snottertjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715468-167781), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Snottertjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (3,93 ha)

Lappland 
Snottertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,8 ha)
Snottertjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,87 ha)

Se även 
Lattakjauratj (samiska)
Lattakjaure (samiska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn